Tom Mason – medico chiropratico, attore e produttore cinematografico statunitense
Tom Mason – attore televisivo e cinematografico statunitense